Karol Kozłowski (1833–1917) – pedagog, literat, wydawca
 Karol Kozłowski – architekt
 Karol Kozłowski – muzyk
 Karol Kozłowski (śpiewak operowy)
 Karol Kozłowski (1900-1966) – kapłan katolicki, doktor teologii